Příjmení Marr má více nositelů:

 Carl von Marr (1858–1936), německý malíř narozený ve Spojených státech
 Johnny Marr (* 1963), anglický hudebník, zpěvák a skladatel
 Nikolaj Marr (1865–1934), gruzínský lingvista, archeolog a etnograf 
Marrismus
 Wilhelm Marr (1819–1904), německý novinář